Radó Denise (1962–) színész
 Kárpátiné Radó Denise (1929–2017) geográfus